Симачёв — фамилия; имеет женскую форму Симачёва.
 Симачёв, Вячеслав Иванович (1923—2020) — российский конструктор вооружений.
 Симачёв, Денис Николаевич (род. 1974) — российский модельер и художник, телеведущий.
 Симачёв, Николай Николаевич (род. 1974) — российский футболист.